VSS может означать:

 VSS (Microsoft Visual SourceSafe) — система управления версиями программного кода.
 VSS (Microsoft Volume Snapshot Service, Shadow Copy) — служба теневого копирования тома.
 VSS Enterprise — первый из пяти коммерческих суборбитальных космических кораблей.
 Cisco Virtual Switching Systems - технология резервирования, участвующая в построении корпоративных сетей.